

Nom 

 En géométrie, une face est une surface d'un polyèdre.
 En analyse convexe, une face d'un ensemble convexe est un sous-ensemble convexe de celui-ci satisfaisant une propriété particulière. On peut partitionner un ensemble convexe en la réunion de l'intérieur relatif de ses faces.
 En anatomie, la face désigne la partie antérieure de la tête.
 En numismatique, la face d'une pièce de monnaie est son avers, le côté de la monnaie portant l'effigie. Voir le glossaire de la numismatique.
 En alpinisme, une face d'une montagne désigne un de ses versants.
 En musique, les faces A et B réfèrent aux deux côtés d'un disque vinyle ou d'un disque simple (single).
 Au théâtre, la face désigne une partie de la scène.
 En psychologie sociale, la face désigne la valeur sociale subjective d'une personne, qui veille à ne pas « perdre la face ».
 En courrier électronique, une Face est une petite image PNG en tête du message.
 Au catch, un face est un catcheur jouant le rôle du gentil.
 Dans le langage courant, face est un synonyme de visage.

Titre 

chanson
 Face, un single du groupe Globe sorti en 1997 ;

télévision
 Face, un téléfilm néerlandais réalisé par Boris Paval Conen en 1995 ;
 Face, une série télévisée japonaise réalisée par Masato Hijikata en 2003 ;

cinéma
 Face, un film britannique réalisé par Antonia Bird en 1997 ;
 Face (Kao), un film japonais réalisé par Junji Sakamoto en 2000 ;
 Face, un film américain réalisé par Bertha Bay-Sa Pan en 2002 ;
 Face, un film sud-coréen réalisé par Yoo Sang-Gon en 2004.

Sigle 
FACE est un sigle pouvant désigner :
 Femmes algériennes pour un changement vers l’égalité
 Formation artistique au cœur de l'éducation ;
 Fondation Agir contre l'exclusion ;
 Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

Voir aussi 
 Angel face, Un si doux visage en français, un film américain réalisé par Otto Preminger sorti en 1952